Full Moon (grupa muzyczna)
 Full Moon (album Brandy)